

Lokalizacje

Niemcy 
 Lüben – dzielnica Wittingen

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Lubin

Osoby 
 Adolf Lüben – niemiecki polityk

Inne 
 Lüben – księstwo

Zobacz też 
 Groß Lüben
 Klein Lüben
 Lübben